

Медаль и премия Майкла Фарадея (), до 2008 года Медаль и премия  () международная награда в области экспериментальной физики, присуждавшаяся Институтом Физики с 1914 по 2007 год. 
К позолоченной медали прилагалась денежная премия в размере 1000 фунтов стерлингов, а также сертификат. Лауреат мог быть приглашён дать лекцию в Институте Физики. Среди награждённых 27 лауреатов Нобелевской премии.
С 2008 года вместо неё учреждена Медаль и премия Фарадея ().

Лауреаты 

 1914: Вуд, Роберт Вильямс
 1916: Харди, Уильям Бейт 
 1917: Ланжевен, Поль
 1918: 
 1920:  Гийом, Шарль Эдуар
 1921:  Майкельсон, Альберт Абрахам
 1922:  Бор, Нильс
 1923: Джинс, Джеймс Хопвуд
 1924: де Бройль, Морис
 1925:  Вин, Вильгельм
 1926: Фабри, Шарль
 1927:  Резерфорд, Эрнест
 1928:  Томсон, Джозеф Джон
 1929:  Бриджмен, Перси Уильямс
 1930:  Дебай, Петер
 1931: Глэйзбрук, Ричард Тетли
 1932:  Планк, Макс
 1933:  Сигбан, Карл Манне Георг
 1934: Бойз, Чарлз Вернон
 1935:  Комптон, Артур Холли
 1936: 
 1937: 
 1938:  Хилл, Арчибалд
 1940:  Блэкетт, Патрик Мейнард Стюарт
 1941: 
 1942:  Эплтон, Эдуард Виктор
 1943: Уиттекер, Эдмунд Тейлор
 1944: 
 1945: 
 1946: 
 1947: Бернал, Джон Десмонд
 1948:  Томсон, Джордж Паджет
 1949: 
 1950: 
 1951:  Мотт, Невилл Франсис
 1952:  Брэгг, Уильям Лоренс
 1953:  Борн, Макс
 1954: Тейлор, Джефри Инграм
 1955: Стоунер, Эдмунд Клифтон
 1956: Саймон, Фрэнсис
 1957:  Юри, Гарольд Клейтон
 1958:  Лэмб, Уиллис Юджин
 1959: Мэсси, Гарри Стюарт Уилсон
 1960: Хойл, Фред
 1961: Шёнберг, Дэвид
 1962: Ловелл, Альфред Чарлз Бернард
 1963: 
 1964:  Райл, Мартин
 1965: Адамс, Джон Бертрам
 1966: 
 1967:  Чедвик, Джеймс
 1968: Пайерлс, Рудольф Эрнст
 1969:   Пауэлл, Сесил Фрэнк
 1970: Пиппард, Брайан
 1971: 
 1972:  Джозефсон, Брайан Дэвид
 1973: Бонди, Герман
 1974:  Мёссбауэр, Рудольф Людвиг
 1975: Девид Тейбор
 1976:  Абдус Салам
 1977: Коттрелл, Алан
 1978:  Андерсон, Филип Уоррен
 1979: Дональд Перкинс
 1980: Фишер, Майкл
 1981: Уорд, Джон Клайв
 1982: Фрэнк, Фредерик Чарльз
 1983: Голдстоун, Джеффри
 1984: 
 1985: 
 1986: 
 1987: Эдвардс, Сэмюэл Фредерик
 1988: 
 1989: Рис, Мартин Джон
 1990: 
 1991: Сиама, Деннис Уильям
 1992: 
 1993: Киббл, Томас
 1994: Philip George Burke
 1995: Эндерби, Джон
 1996: 
 1997: 
 1998: 
 1999: 
 2000: 
 2001: 
 2002: 
 2003: Michael Springford
 2004: 
 2005: 
 2006: 
 2007: 
 2008: 
 2009: 
 2010: 
 2011: 
 2012: 
 2013: Эдвард Хайндс
 2014: Alexander Giles Davies и Edmund Linfield
 2015: 
 2016: 
 2017: 
 2018: 
 2019: 
 2020:

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Страница медали на сайте Института физики
 Лауреаты

Награды, появившиеся в 1914 году
Награды по алфавиту
Награды Института физики